Botuș se poate referi la:
 Botuș, Suceava, o localitate în județul Suceava, Moldova, România
 Râul Botuș, un curs de apă, afluent al râului Moldova
 Râul Botușel, un curs de apă, afluent al râului Botuș

Vezi și 
 Botești (dezambiguizare)

Toponime românești